Сыда — несуществующее ныне село на территории Краснотуранского района. Основано на правом берегу реки Сыды, около впадения реки Узы служивым Абаканского острога Яковом Монастыршиным.

В селе в 1935 году родился советский кинооператор Анатолий Заболоцкий.

Затоплено при строительстве Красноярской ГЭС.

См. также 
 Сыдинская писаница

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Краснотуранского района
Затопленные населённые пункты